Lyon Open 2021 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Lyon Open 2021 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn